Alexanderplatz ist der Name folgender Plätze:
 Alexanderplatz, Platz in Berlin-Mitte, Deutschland
 Alexanderplatz (Chur), Platz in Chur, Schweiz

Siehe auch:
 Berlin Alexanderplatz